

Localidades 

Onaway (Idaho)
Onaway (Michigan)

Desambiguações de topônimos